Youyi Feng () ist der Name folgender Hügel:

 Youyi Feng (King George Island) auf der Fildes-Halbinsel von King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Youyi Feng (Prinzessin-Elisabeth-Land) in den Larsemann Hills an der Ingrid-Christensen-Küste im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika